Numele "Luminița" se poate referi la:

Localități din România 
 Luminița, localitate din județul Constanța
 Luminița - localitate din județul Tulcea

Localități din Republica Moldova 
 Luminița, localitate din raionul Nisporeni

Alte semnificații 
 Luminița, revista Luminița

Vezi și 
 Luminița Anghel, cântăreață
 Luminița Cazacu, regizoare
 Luminița Cioabă, scriitoare 
 Luminița Cochinescu 
 Luminița Dobrescu, cântăreață
 Luminița Gliga, artist vizual 
 Luminița Urs 
 Luminozitate 
 Lumină